Hiperplasia prostática benigna
Hit by pitch - no beisebol
Harry Potter and the Half-Blood Prince

Desambiguações de siglas